Абуль-Фадль аль-Мустаїн — мамелюкський султан Єгипту з династії Бурджитів
 Ахмад аль-Мустаїн — 12-й володар Багдадського халіфату